Аларих се може односити на:
Аларих I
Аларих II